Епархия Джагдалпура () — епархия Сиро-малабарской католической церкви c центром в городе Джагдалпур, Индия. Епархия Джагдалпура входит в латинскую митрополию Райпура.

История 

23 марта 1972 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Indorum gentes historia, которой учредил апостольский экзархат Джагдалпура, выделив его из апостольской префектуры Райпура (сегодня – Архиепархия Райпура). 

26 февраля 1977 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Nobismet ipsis, которой преобразовал апостольский экзархат Джагдалпура в епархию. В этот же день епархия Джагдалпура вошла в латинскую митрополию Бхопала.

27 aфевраля 2004 года епархия Джагдалпура вошла в митрополию Райпура.

Ординарии епархии 

 епископ Paulinus Jeerakath (23.03.1972 – 7.08.1990); 
 епископ Simon Stock Palathara (16.12.1992 – 16.07.2013);
 епископ Joseph Kollamparampil C.M.I. (16.07.2013 – по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Indorum gentes historia 
 Булла Nobismet ipsis, AAS 69 (1977), стр. 245

Ссылки 

 Информация 

Восточнокатолические епархии Индии
Епархии Сиро-малабарской католической церкви